Bijlow ist der Familienname folgender Personen:

 Joël Bijlow (* 1989), niederländischer Fußballspieler
 Justin Bijlow (* 1998), niederländischer Fußballtorhüter